Halvvägagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halvvägagrundet, Korpo, Åboland, 
 Halvvägagrundet, Esbo, Nyland,

Se även
Halvvägen
Halvvägsklobben
Halvvägsörarna
Halvvägsstenarna

Robotskapade Finlandförgreningar